Алекса́ндр Константи́нович Котт (род. 22 февраля 1973, Москва, РСФСР, СССР) — российский , , продюсер. Брат-близнец кинорежиссёра Владимира Котта.

Творческий путь 
Родился 22 февраля 1973 года в Москве, в еврейской семье. Отец — Константин Самуилович Котт (1937—2001), мать — Белла Шепшелевна Рахлина (1937—1987). После окончания Школы эстетического воспитания при Театре на Красной Пресне в 1990 году работал фотографом. Участвовал в нескольких выставках фотографии в «Галерее на Пироговке», музее ГИТИСа, Академии Культуры.

В 1994 году поступил во ВГИК, в мастерскую режиссуры игрового фильма Владимира Хотиненко. А осенью 1997 года успешно прошёл мастер-класс Анджея Вайды в Кракове.

В 1997 году по заказу французского телевидения (канал «ARTE») снял однокадровый фильм «Путешествие», короткометражный фильм «Верёвка» (1998).

С фильмом «Фотограф» участвовал более чем в тридцати международных кинофестивалях.

В 2000 году окончил ВГИК. 

Следующей работой после «Фотографа» стала ещё одна короткометражная лента — «Пугало» (2000), снятая при участии Кинокомпании СТВ.

Окончив ВГИК, снял полнометражный дебютный фильм «Ехали два шофёра» (2001). На фестивале «Киношок» в Анапе (Краснодарский край) лента была удостоена приза «За лучшую режиссуру». Фильм вышел в прокат в январе 2002 года.

Следующей крупной работой режиссёра стал многосерийный телефильм 2004 года по роману Валентина Пикуля «Конвой PQ-17».

В 2006 году он снял экранизацию романа Лермонтова «Герой нашего времени».

В 2010 году Котт снял фильмы «Брестская крепость» и «Подсадной».

Очередным проектом Александра Котта, который демонстрировался по одному из центральных каналов Российского телевидения, стал восьмисерийный фильм «Охотники за бриллиантами».

В ноябре 2012 года вышел 16-серийный сериал «Обратная сторона Луны», являющийся адаптацией сериала компании BBC «Жизнь на Марсе».

12 декабря 2012 года Котт снял клип на песню рок-группы ДДТ «Где мы летим» из альбома «Иначе / P.S.» (в главной роли — Чулпан Хаматова)

В 2014 году фильм Александра Котта «Испытание» получил главный приз фестиваля «Кинотавр».

В 2015 году стал членом Жюри 1-го Московского Еврейского Кинофестиваля.

В конце декабря 2022 года в прокат вышел фильм «Чук и Гек. Большое приключение» Котта. Главные роли в семейном приключении исполнили Владимир Вдовиченков и Юлия Снигирь.

Личная жизнь 
Жена — актриса Анна Цуканова-Котт (род. 15 июня 1989 г.). У пары двое детей: сын, Михаил (род. 2008), и дочь, Лея (род. 2018). Анна, будучи замужем, встречалась некоторое время с женатым актером Владимиром Епифанцевым, что разрушило его брак с Анастасией Веденской в 2018 году.

Дед — Самуил Касьянович Котт (1905—1973), уроженец местечка Корец, был секретарём парткома фабрики им. Маркова, командовал зенитно-артиллерийским взводом 1683-го артиллерийско-зенитного артполка 2-го Прибалтийского фронта и учебно-строевой частью резерва офицерского состава 51 армии, кавалер ордена Красной Звезды (1945).

Фильмография 
 Кино

Телевидение и  интернет

Короткометражные фильмы

Видеоклипы

Признание и награды 
 1997 — Международный конгресс киношкол СИЛЕКТ (Приз за лучший фильм, фильм «Фотограф»)
 1998 — Конкурс студенческих работ на соискание премии «Святая Анна» (Третья премия в разделе игрового кино, фильм «Фотограф»)
 1998 — МКФ восточно-европейского кино в Коттбусе (Первый приз в конкурсе к/м фильмов, фильм «Фотограф»)
 1998 — МКФ к/м фильмов в Бильбао (Спец. упоминание и Приз жюри, фильм «Фотограф»)
 1998 — МКФ к/м фильмов в Кракове (Спец. приз жюри, фильм «Фотограф»)
 1998 — МКФ славянских и православных народов «Золотой Витязь» (Приз за лучший студенческий фильм, фильм «Фотограф»)
 1999 — МТФ в Берлине (Приз Европы в конкурсе «Молодая Европа», фильм «Фотограф»)
 2000 — Конкурс студенческих работ на соискание премии «Святая Анна» (Спец. приз СК России, фильм «Пугало»)
 2000 — МКФ «Молодость» в Киеве (Гран-при в конкурсе к/м фильмов, фильм «Пугало»)
 2000 — МКФ в Берлине (Гран-при конкурса к/м фильмов «Kinderfest», фильм «Пугало»)
 2000 — МКФ в Монтекатини Терм (Гран-при, фильм «Пугало»)
 2000 — МКФ в Провансе (Гран-при, фильм «Пугало»)
 2000 — МКФ к/м фильмов в Гамбурге (Гран-при, фильм «Пугало»)
 2000 — МКФ славянских и православных народов «Золотой Витязь» (Приз «Золотой Витязь» за лучший студенческий фильм, фильм «Пугало»)
 2001 — МКФ студенческих фильмов в Тайване (Приз «Золотой Лев», фильм «Фотограф»)
 2001 — ОКФ «Киношок» в Анапе (Приз за лучшую режиссуру, фильм «Ехали два шофёра»)
 2007 — «Киношок»
 2008 — Кинофестиваль «Меридианы Тихого» — приз за лучший к/м фильм («Рыба»)
 2010 — Премия ФСБ России в номинации «Кино- и телефильмы» за художественный фильм «Брестская крепость»
 2011 — номинация на премию «Ника» за лучший фильм года и лучшую режиссёрскую работу («Брестская крепость»)
 2013 — Профессиональный приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино (АПКиТ) в номинации «Лучшая режиссёрская работа» и «Лучший телевизионный мини-сериал (5 — 16 серий)» (телесериал «Обратная сторона Луны»)
 2014 — Кинофестиваль «Кинотавр» — фильм «Испытание»:
 Главный приз фестиваля (с формулировкой «За воплощение мечты»)
 Приз Гильдии киноведов и кинокритиков «Слон»
 2014 — Специальный приз Международного кинофестиваля Abu Dhabi Film Festival — фильм «Испытание»
 2014 — Специальное отличие жюри 8-го Фестиваля российского кино «Спутник над Польшей» (Варшава) за фильм «Испытание»
 2014 — 27-й Токийский Международный кинофестиваль («Испытание»):
 приз зрительских симпатий
 приз жюри за художественные достижения
 2014 — Гран-при 51-го Международного кинофестиваля «Золотой апельсин» (Анталья, Турция), фильм «Испытание»
 2015 — номинация на премию «Ника» за лучший фильм года (фильм «Испытание»)
 2016 — Гран-при и приз за лучшую режиссуру на кинофестивале «Виват кино России!» в Санкт-Петербурге (фильм «Инсайт»)
 2018 — Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссёрскую работу на 40-м Московском международном кинофестивале за фильм «Спитак»

Ссылки 
 Александр Котт на сайте Продюсерской компании «Среда»

Примечания 

Выпускники ВГИКа
Преподаватели ВГИК
Фильмы Александра Котта